Rezultati Prvenstva Avstralije 1933 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jack Crawford je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ellsworth Vines (četrtfinale)
  Jack Crawford (prvak)
  Wilmer Allison (polfinale)
  Harry Hopman (četrtfinale)
  Keith Gledhill (finale)
  Adrian Quist (četrtfinale)
  John Van Ryn (drugi krog)
  Vivian McGrath (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1933